Jolie (französisch „schön, hübsch“) steht für:
 Jolie (Frauenzeitschrift), deutsches Magazin

Jolie ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Angelina Jolie (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Jenaveve Jolie (* 1984), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Lolita Jolie (* 1990/1991), deutsche Sängerin
 Maddox Jolie-Pitt (* 2001), US-amerikanischer Kinderdarsteller und Filmproduzent
 Stephan Jolie (* 1965), deutscher Altgermanist
 Uma Jolie (* 1995), US-amerikanische Pornodarstellerin und Erotikmodel
 Wouter Jolie (* 1985), niederländischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Jolie Brise (Schiff, 1913)
 Joliet (Begriffsklärung)
 Joli (Begriffsklärung)
 Joly (Begriffsklärung)
 Julie (weiblicher Vorname)